Синтанг — город на западе острова Калимантан, Индонезия. Является административным центром округа Синтанг в провинции Западный Калимантан.

В городе находится центр местной католической епархии. Синтанг стоит на месте впадения реки  в реку Капуас, впадающей в Южно-Китайское море.

Население — 40 тыс. чел. (2012).

Основное население города составляют даяки, есть также китайский квартал.

Примечания

Ссылки 
 

Города Западного Калимантана